Geulen ist der Familienname folgender Personen:
 Andrée Geulen-Herscovici (1921–2022), belgische Judenretterin während der Zeit des Nationalsozialismus
 Christian Geulen (* 1969), deutscher Historiker
 Elmar Geulen (* 1957), deutscher Motorrad-Rennfahrer
 Eva Geulen (* 1962), deutsche Literaturwissenschaftlerin
 Hans Geulen (1932–2017), deutscher Germanist
 Reiner Geulen (* 1943), deutscher Rechtsanwalt